Denpa – termine della lingua giapponese che identifica una serie di individui che si sentono disconnesse dalle persone intorno a loro
 Denpa – stile musicale 
 Denpa – casa editrice statunitense